Le nom de guerre d'Afghanistan peut désigner cinq conflits (ou cinq phases d'un conflit, ou diverses combinaisons intermédiaires) se déroulant sur le sol afghan depuis 1979 bien que plusieurs autres guerres civiles et insurrections ont eu lieu dans ce pays :  
 la guerre d'Afghanistan, de 1979 à 1989, oppose les moudjahids, soutenus par les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et des pays à majorité musulmane (Pakistan et Arabie saoudite notamment), au régime communiste afghan, soutenu par l'Union des républiques socialistes soviétiques ;
 la guerre d'Afghanistan, de 1989 à 1992, aboutit à la chute du régime communiste en 1992 ;
 la guerre d'Afghanistan, de 1992 à 1996, voit la chute de l'Alliance du Nord en 1996 et la prise du pouvoir par les talibans ;
 la guerre d'Afghanistan, de 1996 à 2001, oppose les talibans et leurs alliés à l'Alliance du Nord ;
 la guerre d'Afghanistan, de 2001 à 2021, est menée par la coalition occidentale et l'Alliance du Nord contre les talibans en représailles aux attentats du 11 septembre 2001 et se solde par un retrait américain et une victoire talibane.

Voir aussi 

 
 Conflit du Panchir